Но́рм У́льман (; , Провост, провинция Альберта) — профессиональный канадский хоккеист, нападающий. В Национальной хоккейной лиге играл с 1955 по 1975 года.

Биография 
Родился 26 декабря 1935 года в Провосте. В хоккей начал играть с юности, вступив в юниорский клуб «Эдмонтон Ойл Кингз». 

В период с 1955 по 1974 гг. играл в «Детройт Ред Уингз» и «Торонто Мейпл Лифс». Всего провёл 1516 матчей и забросил 520 шайб. В 1965 году стал абсолютным чемпионом НХЛ. В 1965 году вошёл в Олл старз НХЛ. В 1975 году начал свою игровую карьеру в ХК Эдмонтон ойлерз, где провёл 81 матч и забросил 32 шайбы в ворота. Являлся разнесторонним хоккеистом и отличался высокой техникой и тактическим мастерством.

16 октября 1971 года Ульман набрал своё 1000-е очко в регулярных сезонах НХЛ, став пятым хоккеистом в истории, достигшим этой отметки (после Горди Хоу, Жана Беливо, Алекса Дельвеккио и Бобби Халла).

Личная жизнь 
Является родным дядей танцора Даррена Андерсона.

Награды и премии 
 1965 — наибольшее количество голов (позднее названная Морис Ришар Трофи).
 8.09.1982 — ввод в Зал хоккейной славы НХЛ.
 1998 — занял 90-е место из 100 в списке самых лучших хоккеистов.

Статистика

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, набравших 1000 и более очков
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Зал славы хоккея с шайбой